Axelos ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Axelos (1928–2013), griechischer Philosoph und Hochschullehrer
 Kostas Axelos (1924–2010), griechischer Philosoph und Hochschullehrer

Siehe auch:

 AXELOS, Anbieter einer Reihe von Best-Practice-Methoden (ITIL, PRINCE2, ...)